Spioenkop (heuvel), historische naam Spionkop, een heuvel in Natal, Zuid-Afrika
 Slag bij Spionkop, een veldslag bij die heuvel
 Spionkop (voetbal), deel van de tribune van een voetbalstadion en bijbehorende supportersgroep
 Spion Kop, plaats in  Nottinghamshire

Zie ook 
 Spioenkop